

Селище міського типу:
 Савинці — Харківська область, Ізюмський район
Села:
 Савинці — Вінницька область, Гайсинський район
 Савинці — Київська область, Білоцерківський район
 Савинці — Полтавська область, Миргородський район
 Савинці — Полтавська область, Лубенський район
 Савинці — Хмельницька область, Хмельницький район
 Савинці — Чернігівська область, Прилуцький район
Залізниця:
 Савинці — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці

Посилання